Общински футболен клуб „Несебър“  е футболен клуб от град Несебър България. Участник е в Югоизточната Трета лига.

Отборът е основан е през 1946 г. под името „Черноморец“, останало до 1948 г. След 1949 г. с раздробяването на отборите на принципа на ДСО, в Несебър са създадени две – „Динамо“ и „Червено знаме“. През 1957 г. дружеството за физическа култура и спорт Черноморец е възстановено. От 1979 до 1993 и от 1996 до 2001 г. се казва „Слънчев бряг“. През 2001 г. футболният клуб става общински. Най-голям успех е 15-о място в „А ПФГ“ през 2004/05 г. Играе мачовете си на Градски стадион с капацитет 10 000 зрители. Основният екип е изцяло в синьо, а резервния е изцяло в бяло.

Имена 
 Черноморец (1946 – 1948)
 Динамо (1949 – 1957)
 Черноморец (1957 – 1979)
 Слънчев бряг-Несебър (1979 – 1993)
 Несебър (от 1993...)

Успехи 
 15 място в „А“ група – 2005 г.
 2 място в Източна „Б“ група – 2010 г.
 четвъртфинал в турнира за Купа на България – 2009 г.
 Осминафиналист в турнира за Купата на Съветската армия (като второстепенен турнир) – 1983 г.
 Купа на аматьорската футболна лига – носител (2016)

Настоящ състав 
Към 1 юли 2018 г.

Сезони

Известни футболисти 
 Николай Русев
 Васил Банов
 Иван Павлов
 Стоян Филипов

Треньори 
 Христо Калчев
 Никола Коларов
 Христо Димитров - Ричката
 Георги Гюров
 Валери Дамянов
 Петър Зехтински
 Неделчо Матушев
 Николай Русев
 Димитър Божидаров
 Георги Харалампиев
 Георги Василев
 Панайот Горов

Външни препратки 
 Сайт с инфо за ФК Несебър
 Български клубове – Несебър (Несебър)

 
Основани в България през 1946 година